

Code ou sigle 
AHN peut faire référence à :
  ;
 Autisme de haut niveau.

Toponyme 
Ahn peut faire référence à :
 Ahn, un village dans le sud-est du Luxembourg, selon la liste des localités du grand-duché de Luxembourg.

Patronyme 
 Ahn, traduit aussi par An, est un nom de famille coréen :
Ahn Byeong-Keun, un judoka sud-coréen ;
 Ahn Eaktae, un compositeur et chef d'orchestre coréen ;
Ahn In-Young, une scientifique coréenne ;
Ahn Jung-Hwan (1976-), un joueur de football sud-coréen ;
Ahn Hyun-soo, un patineur de vitesse sud-coréen ;
Ahn So-hee (1992-), chanteuse et actrice sud-coréenne ;
Ahn Ye-eun (1992-), chanteuse sud-coréenne.

 Andrew Ahn, un réalisateur américain.